Гран-при Нидерландов 2022 года (официально ) — пятнадцатый этап чемпионата мира «Формулы-1» сезона 2022 года, который прошёл с 2 по 4 сентября на трассе Зандворт в Нидерландах.
 
Квалификацию и гонку выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
 
Вторым в гонке финишировал Джордж Расселл из команды Mercedes, третьим — Шарль Леклер из Ferrari.

Свободные заезды

Квалификация 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +27…26 °C, трасса  +39…38 °C

|-
|colspan="8"|

|-
|colspan="8"|

|-
!colspan="8"|107 % от времени лидера первой сессии: 1:16,309
|-
!colspan="8"|Источник:
|}

Гонка  
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +22 °C, трасса  +32…33 °C

|-
!colspan="13"|Быстрый круг:  Макс Ферстаппен ( Red Bull) — 1:13,652, поставлен на 62 круге
|-
!colspan="13"|Источник:
|}

Комментарии

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

 

Гран-при Нидерландов
Спорт в Нидерландах в 2022 году